Le championnat de Guyane de football est la plus importante compétition de football du département français de Guyane. Il a été créé en 1962.

Histoire

Compétitions continentales 
Alors que la Guyane peut envoyer un ou plusieurs représentants en Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF selon les éditions, jamais aucune équipe guyanaise n'a participé à la moindre compétition continentale caribéenne jusqu'en 2021 et la participation de l'Olympique de Cayenne au Championnat des clubs caribéens de la CONCACAF 2021.

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
  Site officiel de la ligue de Guyane
  RSSSF

Championnat de Guyane de football